Como Jorge I se conoce a los siguientes prelados, monarcas y nobles:

 Jorge I  o Ishoyabb (658-680), mar o patriarca cristiano difisita;
 Yuri Dolgoruki, gran príncipe de la Rus de Kiev (c. 1099-1157);
 Jorge I de Bulgaria (1280-1292);
 Jorge I de Georgia (1014-1027);
 Jorge I de Gran Bretaña (1714-1727);
 Jorge I de Grecia (1863-1913);
 Jorge I de Hesse-Darmstadt (1567-1596);
 Jorge Rákóczi I (1593-1648);
 Jorge I de Kajetia (1417-1476);
 Jorge I de Mecklemburgo-Strelitz (1816-1860);
 Jorge I de Pomerania (1523-1531)
 Jorge I de Sajonia (1902-1904);
 Jorge I de Sajonia-Altenburgo (1796-1853);
 Jorge I de Sajonia-Meiningen (1761-1803);
 Jorge I Guillermo de Schaumburg-Lippe (1784-1860);
 Jorge I de Waldeck-Pyrmont (1747-1813).

de:Liste der Herrscher namens Georg#Georg_I.